Мария Алексеева:
 Алексеева, Мария Владимировна (род. 1998) — российская футболистка.
 Алексеева, Мария Герасимовна (1915—?) — звеньевая совхоза, Герой Социалистического Труда.
 Алексеева, Мария Дмитриевна (1924—2010) — передовик производства в сельском хозяйстве, Герой Социалистического Труда.
 Алексеева, Мария Егоровна (Терехова; 1957—2015) — якутская писательница-переводчица.
 Алексеева, Мария Петровна (псевдоним: Лилина, в девичестве: Перевощикова; 1866—1943) — российская и советская актриса.